Emba (rzeka) – rzeka w Kazachstanie 
 Emba (miasto) – miasto w Kazachstanie 
 Emba (Cypr) – wieś na Cyprze
 EMBA – Executive MBA – program MBA dla menedżerów z większym stażem zawodowym, którzy tylko część tygodnia poświęcają na zajęcia w tym programie, w przeciwieństwie to tak zwanego full time MBA.
 Emba 5 – dawne miasteczko wojskowe i  poligon Armii Radzieckiej w dzisiejszym Kazachstanie